W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986 strefy AFC wzięło udział 25 drużyn, które walczyły o dwa miejsca w turnieju finałowym.

Format rozgrywek 

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy: Grupę A (Azja wschodnia) i Grupę B (Azja zachodnia). W każdej grupie były trzy rundy.
 Pierwsza Runda - drużyny rozgrywały mecze w czterech podgrupach, których zwycięzcy awansowali do drugiej rundy.
 Druga Runda - półfinały, w każdym mecz i rewanż.
 Trzecia Runda - finał, w którym zwycięzcy półfinałów grają dwa mecze. Zwycięzca awansuje do finałów.

Wyniki

Grupa A

Runda 1 

Podgrupa 1

  wygrały w sumie 1:0 i awansowały dalej.

Podgrupa 2

  wycofał się z rozgrywek po rozegraniu czterech meczów, a ich wyniki zostały anulowane

Podgrupa 3

Podgrupa 4

  wygrał w sumie 7:4 i awansował dalej.

Runda 2 

  wygrała w sumie 2:1 i awansowała dalej.

  wygrał dzięki golom strzelonym na wyjeździe.

Runda 3 

  wygrał w sumie 3:1 i awansował do turnieju finałowego.

Grupa B

Runda 1 

Podgrupa 1

Podgrupa 2

Podgrupa 3

Podgrupa 4

Runda 2 

  wygrała w sumie 6:1 i awansowała dalej.

  wygrała w sumie 5:1 i awansowała dalej.

Runda 3 

  wygrała w sumie 3:1 i awansowała do turnieju finałowego.

Awans 

Awans uzyskały reprezentacje Korei Płd. i Iraku.

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986
1985 w Azji